

Geografisch 
 Normandië, een landstreek in Frankrijk
 Normandie (regio), een bestuurlijke regio in Frankrijk
Normandie (Canada), een plaats in de Canadese provincie New Brunswick
Normandie (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey

Schepen 
 Normandie (schip, 1860), een Franse Ironclad van de Gloireklasse
 Normandie (schip, 1919), het eerste schip van de Normandieklasse
 Normandie (schip, 1935), een schip van de Compagnie Générale Transatlantique (French Line)
 Normandie (schip, 1989), een cruiseschip van Cruiselines Nijmegen Holding in Heesch
 Normandie (schip, 1992), een ferry van het Franse bedrijf Brittany Ferries

Muziek 
 Normandie (band), een Zweedse alternative rock/metalcoreband

Zie ook
Normandy (doorverwijspagina)